WMI steht für:

 Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
 Flughafen Warschau-Modlin Polen nach dem IATA-Code 
 Westfälische Metall-Industrie Aktien-Gesellschaft, siehe Hella (Unternehmen)
 Window manager improved, ein Manager für das X Window System
 Windows Management Instrumentation, die Implementierung des WBEM-Standards von Microsoft
 Wirtschaftsmittelschule mit Schwerpunkt Informatik, Lehrgang des Kantons St. Gallen
 World Manufacturer Identifier, den Weltherstellercode für die FIN, siehe Fahrzeug-Identifizierungsnummer

WMI

fr:WMI